József Kovács je jméno a příjmení více osob:

 József Kovács (atlet, 1911) (1911–1990) – maďarský atlet
 József Kovács (atlet, 1926) (1926–1987) – maďarský atlet
 József Kovács (fotbalista) (* 1949) – maďarský fotbalista